
Termin aldolaza ima više značenja.

 Fruktoza-bisfosfat aldolaza
 Aldolaza A
 Aldolaza B
 Aldolaza C
 17a-hidroksiprogesteron aldolaza
 2-dehidro-3-deoksi-6-fosfogalaktonat aldolaza
 2-dehidro-3-deoksi-D-pentonat aldolaza
 2-dehidro-3-deoksglukarae aldolaza
 2-dehidro-3-deoksi-L-pentonat aldolaza
 2-dehidro-3-deoksi-fosfoglukonat aldolaza
 2-dehidropantoat aldolaza
 3-deoksi-D-mano-oktulozonat aldolaza
 4-(2-karboksifenil)-2-oksobut-3-enoat aldolaza
 5-dehidro-2-deoksifosfoglukonat aldolaza
 Benzoin aldolaza
 Deoksiriboza-fosfat aldolaza
 Dihidroneopterin aldolaza
 Dimetilanilin-N-oksid aldolaza
 Ketotetroza-fosfat aldolaza
 Laktat aldolaza
 L-fukulozo-fosfat aldolaza
 Fenilserin aldolaza
 Ramnuloza-1-fosfat aldolaza
 Sfinganin-1-fosfat aldolaza
 Tagatoza-bisfosfat aldolaza
 Treonine aldolaza
 Trimetilamin-oksid aldolaza